Le tournoi de tennis du Queen's est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute à Londres du 19 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Karen Krantzcke, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Queens
Tennis en Angleterre en 1972
Tennis en juin 1972